

Települések

Bosznia-Hercegovina
Boljevići falu Bratunac községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Boljevići falu Kršan községben, Isztria megyében

Montenegró
Boljevići falu Bar községben